Rodau steht für:

Gewässer
 Rodau (Main), Fluss in Hessen
 Rodau (Wiedau), Fluss in Niedersachsen

Siedlungen
 Rodau (Groß-Bieberau), Ortsteil von Groß-Bieberau, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Rodau (Vogtland), Ortsteil von Rosenbach/Vogtl., Vogtlandkreis, Sachsen
 Rodau (Zwingenberg), Ortsteil von Zwingenberg, Kreis Bergstraße, Hessen
 Rodau, Ort im Kreis Osterode in Ostpreußen, seit 1945: Rodowo (Kozłowo) im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen